Nosková ist der Familienname folgender Personen:

 Linda Nosková (* 2004), tschechische Tennisspielerin
 Nikola Nosková (* 1997), tschechische Radsportlerin 
 Věra Nosková (* 1947), tschechische Schriftstellerin und Journalistin